Xiangcheng puede referirse a varias poblaciones de la República Popular China como:

Xiangcheng, población en la provincia de Fujian.
Xiangcheng, población en la provincia de Henan.
Xiangcheng, población en la provincia de Sichuan.